Le district de Wudu est une subdivision administrative en Chine.
 Le wudu est un type d'ablution rituelle en islam.
 Le wudu, langue gbe.